Курашо́в — фамилия. Известные носители:

 Курашов, Александр Александрович (1935—2010) — спортивный комментатор.
 Курашов, Владимир Игнатьевич (род. 1951) — российский философ.
 Курашов, Ефим Иванович (1892—1946) — красный командир, участник гражданской войны в Сибири.
 Курашов, Игорь Валентинович (род. 1972) — российский баскетболист.
 Курашев (Курашов), Константин Борисович (род. 1962) — советский хоккеист, российский и швейцарский тренер.
 Курашов, Руслан Владимирович (род. 1971) — киноактёр и танцовщик.
 Курашов, Святослав Юрьевич (род. 1972) — российский композитор, гитарист, продюсер.
 Курашов, Сергей Владимирович (1910—1965) — министр здравоохранения СССР.